Анатолий Андреевич Павлов (10 сентября 1952) — советский футболист, защитник.

В первенстве СССР выступал за команды «Заря» Ворошиловград (1973—1974, 1977, 1980—1982), СКА Киев (1975—1976), «Судостроитель» Николаев (1977), «Газовик» Оренбург (1978—1979), «Десна» Чернигов (1980). В высшей лиге в составе «Зари» в 1973—1974, 1977 годах сыграл 11 матчей. В 1983 году играл за «Сокол» Ровеньки в чемпионате УССР.

Финалист Кубка СССР 1974.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Десна»
Мастера спорта СССР